278 км, 278-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 278 км (Московская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога	(Тульская	область). Код 224736
 278 км (Юго-Восточная железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога	(Воронежская	область). Код 582965
 278 км (Куйбышевская железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога	(Республика	Башкортостан). Код 653520
  278 км (Приволжская железная дорога) — пост, Приволжская железная дорога	(Волгоградская	область). Код 615124